Premier album solo d'Emmett Tinley, l'album Attic Faith a été enregistré dans différentes villes comme New York, Dublin et Londres.

Critiques 

Cet album a reçu une très bonne critique de la part des journalistes (critiques en anglais):

“Commercially? The heart says sales in the millions. It’s hard to find a single bar on this wonderful album that might deter fans of Hucknall or Gray, or repel those who cleave to (Ben) Christophers or (Paul) Buchanann.Does that not suggest a large audience? Well, it should, and tracks as startlingly intimate as Amsterdam Weeps, Heart Still Breaking and Comfort Me could yet connect with one.”

Sunday Times Album of the Week 31st Dec. 2006

"A work of great quality, far removed from the removed from the morose ramblings of many other singer songwriters."
Irish Independent ****

"Beautiful but sad. Like a weeping willow in the fall."
Oor Magazine, Holland "Attic Faith is a gorgeously fragile, deliciously delicate album to make you fall in love with sad songs again, an album to wallow in for hours at a time and an album to soften the heart of a cynical, scarred and scorned music hack."
Hot Press (9 out of 10)

Liste des morceaux 
Confort Me (4:03)
Christmastreet (4:22)
Closer to Happy (5:13)
I Want You (4:19)
Two Years On (4:18)
Heart Still Breaking (4:30)
Killing the One I Love (2:57)
Snow Dome (3:30)
Come to Life (3:24)
Amsterdam Weeps (5:05)

Lien externe 
Page sur les critiques de l'album

Album musical sorti en 1993
Album publié par Atlantic Records